Estiva Gerbi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Estiva Gerbi (ort), São Paulo, 
 Estiva Gerbi (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar